Lee Island kan syfta på följande:
 Lee Island, Antarktis, ö i Antarktis
 Kaavvijjuaq, ö i Kanada, tidigare benämnd Lee Island

Se även 
 Lee Islands, öar i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna